99ers steht für:

 Graz 99ers, eine österreichische Eishockeymannschaft in Graz (Steiermark)
 Köln 99ers, einen Verein der deutschen Basketball-Bundesliga